trakt – stara jednostka administracyjna w Księstwie Żmudzkim na Litwie, odpowiednik powiatów w pozostałej części I Rzeczypospolitej
 trakt – gościniec, droga, szlak komunikacyjny
 trakt w architekturze – ciąg pomieszczeń znajdujących się na jednej osi